Chirembia är ett släkte av insekter. Chirembia ingår i familjen Embiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnfotingar
Chirembia